La Magyar Szuper Kupa 2013 è stata la 14ª edizione della Supercoppa ungherese

La partita si è disputata a Budapest allo stadio Stadio Ferenc Puskás tra Győri Egyetértés, vincitore del campionato e Debreceni Vasutas, vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato lo Győri Egyetértés per 3-0. Per la squadra di Győr è il primo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Nemzeti Bajnokság I 2012-2013
 Magyar Kupa 2012-2013

Calcio nel 2013
Competizioni sportive a Budapest